Deux navires de la marine prussienne, de la Norddeutsche Bundesmarine et de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de SMS Hertha, d'après la déesse du même nom :
 le , une corvette cuirassée de classe Arcona en service de 1864 à 1902 ;
 le , un croiseur protégé de classe Victoria Louise qui participe à la Première Guerre mondiale.

Hertha